Риссоиды (Rissoidae) — семейство брюхоногих моллюсков. Распространены повсеместно в Мировом океане — от побережий Антарктиды до Северного Ледовитого океана.

Описание 
Моллюски этого семейства характеризуются небольшой раковиной, редко превышающей 5 мм в высоту. Самым маленьким известным представителем семейства в Арктике является Obtusella intersecta с высотой раковины до 1,5 мм. Для представителей семейства характерна удлиненная раковина с клетчатой скульптурой наружной поверхности. Форма раковины варьирует от ширококонической (когда высота незначительно превышает высоту) до веретеновидной или башенковидной. Спиральная скульптура представлена тонкими ребрышками и немногочисленными хорошо развитыми килями. Развитие может проходить как с пелагической стадией, так и без нее.

Моллюски населяют как прибрежную зону, так и глубины до 200 м. Питаются диатомовыми водорослями, собирая их с поверхности водных растений.

Систематика 
Систематика Rissoidae на родовом уровне базируется только лишь на анатомическом исследовании единичных представителей большинства из описанных родов.

Систематика семейства включает следующие рода:

 Alvania Risso, 1826
 Alvinia Monterosato, 1884
 Amphirissoa Dautzenberg & Fischer, 1897
 Attenuata Hedley, 1918
 Awanuia , 1927
 Benthonella Dall, 1889
 Benthonellania Dall, 1889
 Boreocingula Golikov and Kussakin, 1974
 Botryphallus Ponder, 1990
 Cingula Fleming, 1828
 Crepitacella Guppy, 1867
 Crisilla Monterosato, 1917
 Dipsotoma Laseron, 1956
 Floridiscrobs Pilsbry and McGinty, 1949
 Frigidoalvania Waren, 1974
 Galeodinopsis Sacco, 1895
 Gofasia Bouchet & Warén, 1993
 Haurakia Iredale, 1915
 Lironoba Iredale, 1915
 Lucidestea Laseron, 1956
 Overelina Iredale, 1915
 Manawatawhia Powell, 1937
 Manzonia Brusina, 1870
 Merelina Iredale, 1915
 Microestea Ponder, 1965
 Notoscrobs Powell, 1927
 Obtusella Cossmann, 1921
 Omanimerelina Moolenbeek & Bosch, 2007
 Onoba H. Adams et A. Adams, 1852
 Overelina Iredale, 1915
 Ovirissoa Hedley, 1916
 Pandalosia Laseron, 1956
 Parashiela Laseron, 1956
 Peringiella Monterosato, 1878
 Plagyostila Folin, 1872
 Pontiturboella Sitnikova, Starobogatov, Anistratenko, 1992
 Porosalvania Gofas, 2007
 Powellisetia Powell, 1965
 Pseudosetia Monterosato, 1884
 Punctulum Jeffreys, 1884
 Pusillina Monterosato, 1884
 Quarkia Faber, 2009
 Rissoa Freminville, 1814
 Rissolina Gould, 1861
 Rissopsis Garrett, 1873
 Ruapukea Dell, 1952
 Schwartziella Ponder, 1985
 Setia H. and A. Adams, 1852
 Simulamerelina Ponder, 1985
 Striatestea Powell, 1927
 Thaleia Warén, 1979
 Vitricithra
 Voorwindia Ponder, 1985

Примечания 

Семейства брюхоногих
Littorinimorpha